Bythotrephes är ett släkte av kräftdjur. Bythotrephes ingår i familjen Cercopagididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Bythotrephes